Greiters ist der Name folgender Orte:

 Greiters (Legau), Ortsteil von Legau, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Greiters (Wiggensbach), Ortsteil von Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern